CRN steht für:
 Canadian Registration Number, kanadische Typisierung für Druckgefäße, -rohre und -fittings
 Center for Responsible Nanotechnology, nichtkommerzielle Organisation zur Erforschung der gesellschaftlichen und politischen Auswirkungen von Nanotechnologie
 Christmas Rock Night, christliches Rockmusik-Festival 
 Computer Reseller News, eine Fachzeitschrift
 Corrin, ein Biomolekül
 Kornische Sprache (SIL-Sprachcode)
 Aerocaribbean (ICAO-Code), kubanische Fluggesellschaft
 Cromarty (IATA-Code), Flughafen in Großbritannien
 CRN (Yachten), vormals Costruzioni e Riparazioni Navali S.r.l., Marke von Motoryachten der Ferretti-Gruppe

CrN steht für:
 Chromnitrid, chemische Verbindung aus Chrom und Stickstoff

crn steht für:
 El Nayar Cora (ISO-639-3-Code), eine der beiden Varietäten der Sprache Cora (Sprache), einer der südlichen uto-aztekischen Sprachen insbesondere in Nayarit, Mexiko

Abkürzung